Хатами:
 Хатами, Али (1944—1996) — иранский кинорежиссёр, сценарист, художник-постановщик и художник по костюмам.
 Хатами, Лейла — Ле́йла Хата́ми (перс. لیلا حاتمی; 1 октября 1972, Тегеран, Иран) — иранская актриса
 Хатами, Мохаммад — президент Ирана в 1997—2005 годах
 Хатами, Мохаммад-Реза (род. 1959) — иранский политик